Спулер — програма планувальник, як приймає документи, відіслані користувачем, зберігає їх та відправляє один за одним на доступний принтер.
 Спулер — програма підкачування та відкачування даних.
 Спулер — пристрій перемотування (print spooler tape spooler) система буферизації вхідних та вихідних потоків.

Багатозначні терміни